Беломорский район:

 Беломорский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование Республики Карелия Российской Федерации.
 Беломорский район — бывшая административно-территориальная единица в составе Архангельской области РСФСР СССР.